Archotoplana är ett släkte av plattmaskar. Archotoplana ingår i familjen Otoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Archotoplana